Johann Georg Eben ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Eben (Goldschmied) (1674–1710), deutscher Goldschmied und Kupferstecher 
 Johann Georg Eben (Archivar) (1795–1838), deutscher Beamter und Archivar